Hasel (Baden) - dorp in baden, Duitsland
 Hasel (rivier) - rivier in Thüringen

 Beate Wagner-Hasel - Duits historicus
 Michael Hasel - Duitse fluitist en dirigent